Pablo Podestá puede referirse a

 Pablo Podestá, actor uruguayo;
 Pablo Podestá, localidad de la Argentina.